Этеридж () — английская фамилия. Известные носители:
 Этеридж, Мелисса (род. 1961) — американская рок-певица.
 Этеридж, Нил (род. 1990) — английский футболист филиппинского происхождения.